Asturianos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Asturianos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Asturianos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar